Château de la Tour peut désigner :
 Château de la Tour (Ain)
 Château de la Tour (Hérault)
 Château de la Tour (Saint-Pierre-Canivet) (Calvados)
 Château de La Tour (Rhône)
 Château de la Tour (Dompierre-sur-Authie) (Somme)

Voir aussi 
 Château de La Tour-d'Aigues (Vaucluse)
 Château de la Tour-des-Échelles (Ain)
 Château de la Tour de Grilly (Ain)
 Château de la Tour de Marignan (Haute-Savoie)
 Château de la Tour-Penet (Saône-et-Loire)
 Château de La Tour du Pin (Maine-et-Loire)
 Château de la Tour de Romanèche (Saône-et-Loire)
 Château de la Tour de Sennecey (Saône-et-Loire)
 Château de Tour-en-Bessin (Calvados)

Tour